Naselje Jug ili samo Jug je četvrt, koja se nalazi u jugozapadnom dijelu grada Bjelovara, a prostire se uz glavnu prometnicu - ulicu Krste Frankopana.

Unutar četvrti nalazi se Vatrogasni dom grada Bjelovara. Četvrt se sastoji od dva naselja, Vinkovićevo naselje (južno od ulice Krste Frankopana) te Frankopansko naselje nekada znano kao "Lenjinovo naselje" (sjeverno od ulice Krste Frankopana).

Bjelovar